Mbarara kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mbarara (vattendrag),

Uganda 

 Mbarara, regionhuvudort, Västra regionen, Mbarara District, 

Robotskapade Burundiförgreningar